Dapa puede referirse a:

Corregimiento de Dapa, en el Municipio de Yumbo ubicado en el Valle del Cauca.

Municipio de Dapa, en la Provincia de Surigao del Norte.